Tharsis oder Tarsis ist der Name 
 eines mehrfach in der Bibel erwähnten Ortes, siehe Tarsis
 einer vulkanisch aktiven Region auf dem Mars, siehe Tharsis-Region
 Tharsis (Gradfeld), MC-09 Tharsis, ein Gradfeld auf dem Mars

Siehe auch:
 Tarsis (Begriffsklärung)